|-
| (79901) 1999 BK9||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (79902) 1999 BY10||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (79903) 1999 BX11||||21 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (79904) 1999 BO13||||25 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (79905) 1999 BH20||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79906) 1999 BJ20||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79907) 1999 BX23||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79908) 1999 BP27||||16 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79909) 1999 BY29||||18 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79910) 1999 BE30||||19 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79911) 1999 CK||1999 CK||4 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 79912 Террелл (Terrell)||||10 лютого 1999||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні, , Е. Кендлер
|-
| (79913) 1999 CE3||||9 лютого 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (79914) 1999 CK3||||7 лютого 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (79915) 1999 CR17||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79916) 1999 CE18||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79917) 1999 CU22||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79918) 1999 CZ24||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79919) 1999 CF28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79920) 1999 CU28||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79921) 1999 CK31||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79922) 1999 CP34||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79923) 1999 CA36||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79924) 1999 CS36||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79925) 1999 CG42||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79926) 1999 CP42||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79927) 1999 CX46||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79928) 1999 CD49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79929) 1999 CB51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79930) 1999 CL57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79931) 1999 CG63||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79932) 1999 CA67||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79933) 1999 CW70||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79934) 1999 CM71||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79935) 1999 CF72||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79936) 1999 CO72||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79937) 1999 CD73||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79938) 1999 CB80||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79939) 1999 CP82||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79940) 1999 CJ83||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79941) 1999 CC84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79942) 1999 CM85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79943) 1999 CO85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79944) 1999 CK86||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79945) 1999 CQ89||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79946) 1999 CE90||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79947) 1999 CG90||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79948) 1999 CR91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79949) 1999 CF92||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79950) 1999 CP92||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79951) 1999 CY93||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79952) 1999 CZ95||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79953) 1999 CG97||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79954) 1999 CX99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79955) 1999 CR104||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79956) 1999 CW105||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79957) 1999 CS109||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79958) 1999 CO112||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79959) 1999 CO113||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79960) 1999 CD115||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79961) 1999 CU116||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79962) 1999 CR119||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79963) 1999 CV119||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79964) 1999 CN120||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79965) 1999 CD121||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79966) 1999 CM124||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79967) 1999 CY124||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79968) 1999 CO125||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79969) 1999 CP133||||11 лютого 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Чедвік Трухільо, Джейн Лу, Джуїтт Девід
|-
| (79970) 1999 CJ135||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79971) 1999 CP135||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79972) 1999 CV135||||8 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79973) 1999 CP136||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79974) 1999 CS137||||9 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79975) 1999 CS139||||7 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79976) 1999 CT152||||12 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79977) 1999 CS155||||12 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (79978) 1999 CC158||||15 лютого 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джуїтт Девід, Чедвік Трухільо, Джейн Лу, Скотт Шеппард
|-
| (79979) 1999 DQ2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (79980) 1999 DX3||||20 лютого 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (79981) 1999 DC5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79982) 1999 DY8||||18 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79983) 1999 DF9||||20 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Джейн Лу, Чедвік Трухільо, Джуїтт Девід
|-
| (79984) 1999 EQ1||||6 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79985) 1999 ED4||||12 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79986) 1999 ER5||||13 березня 1999||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (79987) 1999 EJ10||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79988) 1999 EK10||||14 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79989) 1999 FH1||||17 березня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (79990) 1999 FP1||||16 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79991) 1999 FW3||||19 березня 1999||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (79992) 1999 FS4||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79993) 1999 FU4||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79994) 1999 FZ4||||17 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79995) 1999 FB15||||19 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (79996) 1999 FS19||||23 березня 1999||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (79997) 1999 FW22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79998) 1999 FH27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (79999) 1999 FJ32||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (80000) 1999 FR33||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

79900